O nome Bud foi usado para dar nome a seis ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Tempestade tropical Bud (1978);
 Tempestade tropical Bud (1982) - uma tempestade que se formou a sudoeste de Acapulco, México e permaneceu em mar aberto, sem ameaçar a costa.
 Tempestade tropical Bud (1988) - uma tempestade tropical que se formou próximo à costa pacífica de Guatemala e dissipou-se perto de Acapulco. Embora tenha provocado chuvas em Acapulco, não foi registrado qualquer dano.
 Tempestade tropical Bud (1994) - tempestade de curta duração que permaneceu em mar aberto durante todo o seu período de existência. Sem danos.
 Tempestade tropical Bud (2000) - tempestade tropical que permaneceu em mar aberto durante todo seu período de existência. Embora tenha passado sobre a Ilha Socorro, México, Bud não provocou danos.
 Furacão Bud (2006) - furacão de categoria 3 que esteve em mar aberto durante todo seu período de existência. Sem danos.

Desambiguação